Maria Canals ist der Name folgender Personen:

* Maria Canals-Barrera (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Maria Canals i Cendrós (1914–2010), spanische klassische Pianistin und Klavierpädagogin
 Maria Antònia Canals (1930–2022), spanische Mathematikdidaktikerin